Аркади:

 Аркади — монастырь на острове Крит.
 Аркади — легендарный для Греции и Крита корабль.
 Аркади, Александр (настоящее имя Аркади Эгри; род. 1947) — французский кино- и театральный режиссёр, актёр, продюсер и сценарист.

См. также 
 Аркадий (значения)